Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jenž v semifinále nestačil na Kližana s Oswaldem.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený slovensko-rakouský pár Martin Kližan a Philipp Oswald, který ve finále zdolal španělsko-rakouskou dvojici Pablo Andújar a Oliver Marach ve dvou setech 7–6(7–3), 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (čtvrtfinále, odstoupili)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Peya   B Soares
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Brunström   N Monroe
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= P Carreño Busta   F Delbonis
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P Lorenzi  
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= J Knowle   M Melo
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P Andújar   O Marach
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= A Sá   J Souza
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= M González   J Mónaco
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= F de Paula   M Demoliner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=[5]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Kližan   P Oswald
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= F Čermák   J Veselý
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= P Cuevas   D Marrero
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Berlocq   L Mayer
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= N Almagro   F Fognini
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Giraldo   A Ramos-Viñolas
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= JS Cabal   R Farah
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Peya   B Soares
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Lorenzi  
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= P Andújar   O Marach
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= A Sá   J Souza
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= M Kližan   P Oswald
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= P Cuevas   D Marrero
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= C Berlocq   L Mayer
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= JS Cabal   R Farah
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= A Peya   B Soares
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02=
| RD3-team02= P Andújar   O Marach
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=
| RD3-team03= M Kližan  
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=78
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= JS Cabal   R Farah
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=66
| RD3-score04-3=[7]

| RD4-seed01=
| RD4-team01= P Andújar   O Marach
| RD4-score01-1=63
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2015